Un étançon peut désigner:
 Un étançon de mine ;
 un accore de navire ;
 une pièce de charrue.